Notfallstation steht für:

 Notaufnahme, Krankenhaus
 Dekontaminationsplatz, Katastrophenschutz
 Notfallstation für Unfälle bzw. Anschläge mit radioaktiven Stoffen, Katastrophenschutz